Lassen bezeichnet:

 Lassen (Gemeinde Himmelberg), eine Ortschaft in der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Lassen (Gemeinde Reichenau), eine Ortschaft in der Gemeinde Reichenau (Kärnten), Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Lassen County in Kalifornien
 Lassen Peak, Vulkan in Kalifornien

Lassen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lassen (1800–1876), norwegischer Altertumsforscher und Indologe
 Eduard Lassen (1830–1904), Komponist
 Erik Sætter-Lassen (1892–1966), dänischer Sportschütze
 Ernst-August Lassen (1905–1985), deutscher General
 Ewald Lassen (* 1911), deutscher Violinist
 Frederik Lassen (1798–1872), dänischer Kaufmann und Inspektor von Grönland
 Frederik Tryde Lassen (1838–1920), dänischer Inspektor von Grönland
 Georg Lassen (1915–2012), Korvettenkapitän und U-Boot Kommandant der Deutschen Kriegsmarine
 Gerhild Lassen, deutsche Handballspielerin

 Hartvig Marcus Lassen (1824–1897), norwegischer Schriftsteller, Verleger, Pädagoge und Literaturhistoriker
 Heinrich Lassen (1864–1953), deutscher Architekt und Kommunalpolitiker
 Jacob Lassen (* 1995), dänischer Handballspieler
 Jens Sætter-Lassen (* 1986), dänischer Schauspieler
 Julius Lassen (1847–1923), dänischer Jurist
 Käte Lassen (1880–1956), deutsche Malerin
 Niels Alexander Lassen (1926–1997), dänischer Neurologe und Nuklearmediziner
 Per Lassen (* 1942), schwedischer Botaniker
 Pia Paust-Lassen (* 1956), deutsche Politikerin (Alternative Liste, Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Sofie Lassen-Kahlke (* 1979), dänische Schauspielerin
 Søren Sætter-Lassen (* 1955), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Stefan Lassen (* 1985), dänischer Eishockeyspieler
 Teitur Lassen (* 1977), färöischer Liedermacher
 Tue Lassen (* 1985), dänischer Orientierungsläufer
 Ulf Lassen (* 1960), deutscher Finanzwissenschaftler
 Willi Lassen (1906–1973), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:

 Laasen
 Lasen
 Laßen